ou U-14 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard :
 L'Unterseeboot 14, sous-marin de type  de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1911 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre et qui a été coulé le .
 Durant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire :
 UB-14, un sous-marin de type  lancé en 1915 et qui s’est rendu en .
 UC-14, un sous-marin de type  lancé en 1915 et qui a été coulé le , tandis que dans la marine austro-hongroise en 1915, il est renommé ‘’U-18’’

 L'Unterseeboot 14, un sous-marin de type II.B, qui a été lancé en 1935 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été sabordé le .
 L'Unterseeboot 14, un sous-marin de type 206 de la Bundesmarine, a été lancé en 1973 et est mis au rebut en 1997.

 ou U-14 ou U-XIV peut faire référence également à :
 L'Unterseeboot 14, ancien sous-marin français Curie (Q87) ; capturé, renfloué et mis en service dans la marine austro-hongroise pendant la Première Guerre mondiale.

Références 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930
Bateau des années 1960